Tibbetts ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Tibbetts (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Helen Tibbetts (* 1924), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Steve Tibbetts (* 1954), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Willard Tibbetts (1903–1992), US-amerikanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Tibbets